Jean-Claude Gallotta (1950-), danseur et chorégraphe français de danse contemporaine 
Cosimo Gallotta (1977-), joueur italien de volley-ball